Абајски рејон је појам који може да се односи на:
 Абајски рејон (Источноказахстанска област);
 Абајски рејон (Карагандинска област);
 Абајски рејон (Шимкент).